Футбольний турнір на літніх Олімпійських іграх 1964 року в Токіо почався 11 жовтня і закінчився 23 жовтня. Турнір проводився серед 14 чоловічих збірних.

Учасники 

 
 
 
 
  Італія
 
 
 

  Мексика
  Німеччина
  ОАР
  Румунія
 
 
 
  Японія

Попередній етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Втішний раунд 
Півфінали

Матч за 5-е місце

Плей-оф

Фінал

Примітки

Посилання 
 RSSSF Summary
 Hungarian medalists - Tokyo 1964

Футбол